Сезон ФК «Ворскла» (Полтава) 2022—2023 — 27-й за ліком сезон полтавського футбольного клубу «Ворскла» у найвищому дивізіоні чемпіонату України. «Ворскла» брала участь у змаганнях Прем'єр-ліги та вдруге поспіль у Лізі конференцій УЄФА.

Склад команди

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Зимове трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Матчі

Ліга конференцій

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

|}
Станом на: 18 березня 2023

Бомбардири 

Станом на: 18 березня 2023

Сухі матчі 

Станом на: 18 березня 2023

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 18 березня 2023

Примітки 

Ворскла
Сезони ФК «Ворскла» (Полтава)